La Serie C 1953-1954 fu la 16ª edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, la seconda a svolgersi a girone unico.

Capocannoniere del torneo  fu Silvano Mari () con 22 reti.

Stagione 
Il campionato fu vinto di misura dalla coppia formata da  e  che staccarono di un solo punto il  cui nulla valse il successo dell'ultima giornata della stagione.

In coda, seconda retrocessione nel giro di un anno per la , e salvezza per tutte le neopromosse. Ad accompagnare in IV Serie i rossoneri ci furono anche i loro vicini nerazzurri del .

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1954-1955.
      Retrocesso in IV Serie 1954-1955. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Mantova ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 733 gol (di cui 80 su calcio di rigore). Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
Corriere dello Sport conservato dall'Emeroteca del C.O.N.I. di Roma:

Calcio nel 1953
Calcio nel 1954
1953